Гакоген, или Акоэн (ха-kohen; HaKohen), — еврейская фамилия.

  (1496—1575) — историк и врач, автор «Emek ha-Bacha».
 Гакоген, Саббатай (1621—1662) — виленский раввин, галахист, историк-хронист.